Мария Венгерская:

 Мария Венгерская (королева Неаполя) (1257—1323) — дочь Иштвана V, короля Венгрии, жена короля Неаполя Карла II Анжуйского. 
 Мария I (королева Венгрии) (1371—1395) также Мария I, Мария Анжуйская — дочь короля Венгрии Лайоша I Великого, правящая королева Венгрии.
 Мария Австрийская (1505—1558) также Мария Габсбургская, Мария Венгерская, Мария Бургундская, Мария Кастильская — дочь Филиппа I Красивого, герцога Бургундии и короля Кастилии, жена короля Чехии и Венгрии Людовика II.